Братаниця:

 Братаниця — небога по братові.
 Братаниця — село в Пазарджицькій області Болгарії.

Примітки